Ħ, ħ (H со штрихом) — буква расширенной латиницы. Используется в мальтийском языке для обозначения глухого фарингального фрикативного согласного, который в МФА обозначается той же буквой.

Буква также использовалась в адыгейском латинском алфавите 1927 года и в лакском латинском алфавите 1928 года.

 В неунифицированном алфавите лазского языка, в абхазском алфавите 1928—1938 года и в аварских латинских алфавитах как 1928, так и 1932 года в качестве заглавной формы буквы использовалась графема .

 В курдском алфавите 1931 года и в горско-еврейском латинском алфавите буква имела заглавную форму .

В квантовой механике курсивная ℏ обозначает постоянную Дирака.

См. также 
 Список латинских букв
 Диакритические знаки

Ссылки 

Мальтийский язык